Full Moon () — четвёртый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы EXID. Альбом был выпущен 7 ноября 2017 года компанией Banana Culture и распространен компанией Sony Music. Альбом знаменует возвращение Сольчжи, которая отсутствовала из-за проблем со здоровьем. На этот раз она участвовала в процессе записи, но отсутствовала в промоушене и музыкальном видео заглавного трека.

Предпосылки и релиз 
В середине сентября 2017 года было объявлено, что группа вернется в конце октября с новым альбомом. Добавив, что Сольчжи будет участвовать в процессе записи, но ее участие в промоушене все еще рассматривается. Она отсутствовала в промоушене предыдущего альбома Eclipse в начале 2017 года, из-за проблем смо здоровьем.

В середине октября группа официально выпустила первое тизерное изображение, раскрывая название как Full Moon, формат как мини-альбом и установив дату релиза на 7 ноября 2017 года. 23 октября название заглавного трека было показано как «DDD». Через день после этого расписание было выпущено через официальный аккаунт группы в Twitter. В тот же день тизерные изображения каждого участника были опубликованы до 26 октября, начиная с Хёрин и Чонхвы заканчивая групповой фотографией.

28 октября стало известно, что физическая копия альбома будет включать в себя 100-страничный буклет, фотокарточку-головоломку с обеих сторон, плакат группы и подставку для бумаги. Два дня спустя, трек-лист был раскрыт. Альбом состоит из шести песен, в том числе двух групповых песен и соло от Сольчжи, Чонхвы и Хёрин и сотрудничества от Элли и Хани. В тот же день агентство показало, что Сольчжи не будет участвовать в промоушена альбома, но заверила, что она действительно принимала участие как в записи, так и в фотографиях. В заключительном заявлении говорилось ,что «ее здоровье значительно улучшилось по сравнению с предыдущим, но из-за физических ограничений и ухудшения здоровья, которые могут привести, мы в конечном итоге решили не возобновлять ее деятельность». В тот день также выяснилось, что заглавный трек группы «DDD» был признан непригодным для трансляции телеканалом KBS из-за использования нецензурной брани и вульгарного языка/сленга. Агентство заявило, что они скорректируют текст и попросят пересмотреть его.

Альбом был выпущен 7 ноября 2017 года через несколько музыкальных порталов, включая MelOn и iTunes. Диск был выпущен 9 ноября в Южной Корее.

Промоушен

Сингл 
«DDD» был выпущен в качестве заглавного трека с альбомом 7 ноября 2017 года. Тизер музыкального видео был выпущен 5 ноября. Музыкальное видео было официально выпущено 7 ноября через официальный канал группы на YouTube.

Выступление 
Группа впервые исполнила «DDD» перед выходом альбома 4 ноября 2017 года, на Dream Concert 2017 в Пхёнчхане. 6 ноября группа исполнила песню в Каннамгу. Группа начала выступать на музыкальных программах 9 ноября на M Countdown.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал под номером 7 в альбомном чарте Gaon, в выпуске чарта от 5-11 ноября 2017 года. Он также дебютировал под номером 6 в мировых альбомах Billboard, за неделю, закончившуюся 25 ноября 2017 года. Альбом дебютировал под номером 19 на диаграмме Gaon за ноябрь 2017 года, продав 16 286 физических копий.

Трек-лист

Чарты

Примечания